Химы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Химы — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Химы — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Химы — агрогородок в Бобруйском районе Могилёвской области.